Der Challenger BNP Paribas Nouméa 2019 war ein Tennisturnier, das vom 31. Januar 2018 bis 5. Januar 2019 in Nouméa stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 82 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 80 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 55 kB)

ATP Challenger Tour 2019
Tennisturnier in Nouméa